El topónimo Quilamas puede hacer referencia a:

 Las Quilamas, una subcomarca española de la Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Quilamas, un río español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Quilama, fue, según la leyenda, una mujer de la que se enamoró el Rey Don Rodrigo.
 Quilama, una cueva española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.